Слободской район — административно-территориальная единица в Кировской области России. В границах района образован одноимённый муниципальный район.

Административный центр — город Слободской (в состав района не входит).

География 
Площадь — 3790 км² (по другой оценке — 3770 км²). Район граничит на севере и северо-востоке с Нагорским, на востоке — с Белохолуницким, на юго-востоке с Зуевским, на юге — с Кирово-Чепецким районом Кировской области, на юго-западе — с городом Кировом, на западе — с Юрьянским районом и Республикой Коми.

Основные реки — Вятка, Летка, Лекма.

История 
Слободской район образован постановлением ВЦИК РСФСР от 10 июня 1929 года в составе Вятского округа Нижегородского края. В его состав вошли территории Слободской, части Георгиевской и Ярославской волостей Слободского уезда, Загарской волости Вятского уезда и Слудской волости Халтуринского уезда Вятской губернии. С 1934 года район в составе Кировского края. В 1935 году разукрупнён в связи с созданием Шестаковского района. С 1936 года район — в составе Кировской области.

11 февраля 1944 года город Слободской получил статус города областного подчинения и был выведен из состава района, оставаясь при этом его центром.

В 1955 году район был укрупнён за счёт части территории упразднённого Шестаковского района. Ликвидирован в 1963 году с передачей территории в состав Белохолуницкого района, восстановлен из части территории Белохолуницкого района в 1965 году.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО на территории района образовано 15 муниципальных образований: 1 городское и 14 сельских поселений.

Законом Кировской области от 30 апреля 2009 года № 369-ЗО Лекомское и Шестаковское сельские поселения объединены в Шестаковское сельское поселение.

Законом Кировской области от 28 апреля 2012 года № 141-ЗО Сухоборское и Озерницкое сельские поселения объединены в Озерницкое сельское поселение.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Вахруши) проживают   % населения района.

Муниципальное устройство 
С 2012 года в Слободской район входят 233 населённых пункта в составе одного городского и 12 сельских поселений:

Председатели райисполкома 
С 1929 по 1991 годы в райисполкоме председательствовали:

Экономика

Транспорт

Автомобильный транспорт 
По территории района проходит автодорога Р-243 Кострома — Киров — Пермь.

Регулярные пассажирские перевозки внутри Слободского района и за его пределы осуществляются автобусным транспортом.
Действуют следующие автобусные маршруты: 
 № 100 Слободской — Вахруши
 № 101 Слободской — Слободка
 № 102 Слободской — Киров
 № 103 Слободской — Волково
 № 104 Слободской — Карино
 № 105 Слободской — Лекма
 № 106 Слободской — Октябрьский
 № 107 Слободской — Стеклозавод
 № 108 Слободской — Сухоборка
 № 109 Слободской — Светозарево — Карино
 № 110 Слободской — Роговое
 № 111 Слободской — Шестаково
 № 112 Слободской — Закаринье
 № 113 Слободской — Совье
 № 114 Слободской — Верхнее Мочагино
 № 115 Слободской — Роговое — Закаринье
 № 118 Слободской — Волково — Бобино
 № 119 Слободской — Бобино
 № 124 Слободской — Белая Холуница

Железнодорожный транспорт 
По территории Слободского района пролегает однопутная неэлектрифицированная железнодорожная линия Гирсово — Слободское Горьковской железной дороги, используемая для грузовых перевозок. В посёлке Вахруши находится железнодорожная станция Вахрушево (станции Белка-Слободская и Слободское находятся в городе Слободском, который в состав района не входит). Пассажирское движение на линии отсутствует.

Водный транспорт 
По району протекают две формально судоходные реки — Чепца (в южной части Каринского сельского поселения) и Вятка, которые возможно использовать для перевозки грузов и пассажиров речными судами.

Известные уроженцы 
 Анфилатов Ксенофонт Алексеевич (1761—1820) — российский купец, основатель первого в России Слободского общественного банка, организатор первой российской торговой экспедиции в Северо-американские соединённые штаты.
 Бакулев Александр Николаевич (1890—1967) — советский учёный-хирург, один из основоположников сердечно-сосудистой хирургии в СССР, академик АН СССР, академик и президент АМН СССР.
 Бельтюков Виктор Петрович (1924—1990) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал—майор.
 Грин Александр Степанович (1880—1932) — русский и советский писатель.
 Овечкин, Алексей Дмитриевич (1915—2000) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Достопримечательности 
 Куранты XIX-го века на колокольне.
 В музее находятся часы карманные, исполненные полностью из дерева (даже пружина).
 Портрет Л. Н. Толстого, написанный строками из «Анны Карениной».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района.
 Официальный сайт.
 Сведения на сайте областной администрации.
 Главы поселений Кировской области.
 
 Достопримечательности Слободского района Кировской области.